Sveti Urban je naselje u sastavu Općine Štrigova, u Međimurskoj županiji.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 481 stanovnika.

Izvori 

Naselja u Međimurskoj županiji